Kowda bezeichnet

 Kowda (Ort), Ort im Rajon Kandalakscha, Oblast Murmansk (Russland)
 Kowda (Fluss), Fluss in der Republik Karelien und in der Oblast Murmansk (Russland)